Балтийская женская баскетбольная лига 2014/2015 являлся 21 сезоном баскетбольного турнира между женскими баскетбольными клубами. Первый раз победителем лиги стала минская команда «Цмоки-Минск».

Регламент 
Первоначально планировалось проведение турнира в три этапа:

1) регулярный сезон — 5 команд играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — к лучшим 4 командам «регулярки» присоединяются 2 белорусские команды, освобожденные от 1 этапа: «Горизонт» и «Цмоки-Минск». Но в связи с тем, что в феврале 2015 года «Горизонт», по финансовым соображениям, отказался от участия в турнире, данный этап был упразднён..

3) финальный — три лучшие команды 1-го этапа и «Цмоки-Минск» вышли в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники 
Впервые в данном розыгрыше, со дня основания лиги, не участвовали литовские баскетбольные команды.

Турнир

Групповой этап

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   ТТТ Рига
   Олимпия 
 4.  Окжетпес

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Виктория Гаспер («Цмоки-Минск»)
.

В символическую пятёрку вошли:
  Алла Красовская (Окжетпес)
  Надежда Дрозд (Олимпия)
  Гедре Паугайте (Цмоки-Минск)
  Иева Крастина (ТТТ Рига)
  Иева Кулите (ТТТ Рига)

Лидеры сезона

Примечания

Ссылки 
 
 

Балтийская женская баскетбольная лига
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе